William Bowman (1816-1892) est un chirurgien et un anatomiste britannique.
 William Bowman (1884-1960) est un réalisateur américain.